My Own Private Idaho, filme americano
Prostituição masculina, actividade